Cane Hill steht für:

 Cane Hill (Band), US-amerikanische Band
 Cane Hill (Missouri), Ort im US-Bundesstaat Missouri	
 Canehill, Ort im US-Bundesstaat Arkansas  

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Cane Hill (Arkansas)	
 Cane Hill (Louisiana)